Voici la liste des planètes mineures numérotées de 249001 à 250000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 249001 à 250000

249001-249100

249101-249200

249201-249300

249301-249400

249401-249500

249501-249600

249601-249700

249701-249800

249801-249900

249901-250000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000